Чорпіта — українське прізвище.
 Чорпіта Іван-Орест Іванович (1916—1944) — учасник національно-визвольних змагань. Член ОУН (1935).
 Чорпіта Наталя Тихонівна — українська перекладачка зі слов'янських мов.
 Чорпіта Олександр Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища
 Чорпіта Яромир Іванович — краєзнавець, директор краєзнавчого музею Чорткова